In 1998 werd de tweede editie van de Copa Norte gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse regio Noord. De competitie werd gespeeld van 5 maart tot 22 april. Sampaio Corrêa werd kampioen.

Knock-outfase

Kampioen

Externe links
 RSSSF

Braziliaans competitievoetbal 1998
Copa Norte